Страусс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Страусс, Ливай (Лёб Штраусс, 1829—1902) — американский промышленник, основатель компании Levi Strauss & Co., изобретатель джинсов.
 Страусс, Нил (род. 1973) — американский писатель, журналист и блогер.
 Страусс, Павол (1912—1994) — словацкий врач, писатель, эссеист, переводчик.
 Страусс, Роберт Шварц (1918—2014) — американский государственный деятель, посол США в СССР и Российской Федерации (1991—1992).
 Страусс, Ролин (род. 1992) — южноафриканская модель, мисс мира 2014. См. также 
 Страус (значения)
 Штраус
 Levi Strauss & Co.